Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 25 февраля в последний день олимпиады. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки состоялся в 15:15 по местному времени (UTC+9). В женском масс-старте был разыгран последний комплект наград зимних Олимпийских игр 2018 года.

Действующей олимпийской чемпионкой в гонке на 30 км являлась норвежская лыжница Марит Бьёрген.

Австрийка Тереза Штадлобер, занимавшая второе место после 20 км дистанции, совершила ошибку и пошла по не размеченному участку трассы, потеряв тем самым более минуты и лишившись шансов в борьбе за медали.

Норвежка Марит Бьёрген вновь выиграла женский марафон, став 8-кратной олимпийской чемпионкой. Криста Пярмякоски завоевала свою 4-ю олимпийскую медаль в карьере.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)